Scherdel steht für:
 Scherdel Bier, Tochterunternehmen der Kulmbacher Brauerei AG
 Scherdel GmbH, deutscher Vollsortimenter für Ventilfedern

Personen:
 Sigmund Scherdel (1859–1936), deutscher Unternehmensgründer

Siehe auch:
 Schertel (Begriffsklärung)